Лоро-Пичено () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата.

Население составляет 2532 человека (2008 г.), плотность населения составляет 79 чел./км². Занимает площадь 32 км². Почтовый индекс — 62020. Телефонный код — 0733.

Покровителями коммуны почитаются святой Либерат и святой Георгий, празднование 23 апреля и 2 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20010331043533/http://www.loropiceno.sinp.net/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/